Михаил Овчинников:
 Овчинников, Михаил Алексеевич (1949—2013) — российский деятель культуры, педагог.
 Овчинников, Михаил Иванович (1924—2006) — Герой Социалистического Труда, электромонтажник. 
 Овчинников, Михаил Павлович (1844—1921) — русский революционер-народник, археолог, этнограф и архивист.
 Овчинников, Михаил Николаевич (1896—1953) — советский военный деятель, генерал-майор (1940 год).
 Овчинников, Михаил Юрьевич (род. 1953) — советский, российский учёный, профессор.